Пётр Яце́нко:
 Яценко, Пётр Григорьевич (1925—1993) — Герой Советского Союза.
 Яценко, Пётр Карлович  (1970—1999) — Герой Российской Федерации.